Miejscowości w USA:
 Manton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tehama
 Manton – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford

Inne:
 Manton – rodzaj peleryny
W Wielkiej Brytanii:
 Manton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Manton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Manton – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)
 Manton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)